

Geografia
Stati Uniti d'America
 Collier – città della Pennsylvania
 Contea di Collier – contea della Florida

Persone
 Arthur Collier – filosofo inglese
 Constance Collier – attrice britannica
 Devon Collier – cestista statunitense con cittadinanza portoricana
 Gary Collier – ex cestista statunitense
 Ian Collier – attore britannico
 Jason Collier – cestista statunitense
 John Collier – atleta statunitense
 John Collier – politico, scrittore e pittore britannico
 Matthew Collier – astronomo statunitense
 Pasqualino 'o collier, soprannome di Pasquale Scotti – criminale italiano
 Reggie Collier – ex giocatore di football americano statunitense
 William Collier Jr. – attore e produttore cinematografico e televisivo statunitense

Altro
 Collier – rivista statunitense
 Collier Trophy – trofeo aeronautico annuale

Pagine correlate
John Collier
William Collier